Авизо :
 Авизо — извещение о проведении банковской операции; служебное расписание репетиций в цирке.
 Авизо — класс небольших военных кораблей.